Kelten, volkeren en stammen in het millennium voor Christus
Keltische talen, een tak van de Indo-Europese talen
 Keltische mythologie
 Keltisch christendom
 Keltische muziek

Zie ook 
Celtic (doorverwijspagina)